La Primera A es la primera categoría de fútbol del Departamento de Cochabamba y la tercera en orden jerárquico en Bolivia. Es organizada por la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), la cual está afiliada a la Asociación Nacional de Fútbol. Es disputada desde la fundación de la Asociación, en 1924.

Historial

Era amateur (1924-1956)

Era profesional (1957-1976)

1989 - Actualidad

Palmarés

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 RSSSF Tables

Campeonatos de fútbol entre clubes de Bolivia